The Conversation steht für:
 Der Dialog, US-amerikanischer Thriller von Francis Ford Coppola (1974)
 The Conversation (Website), eine Informationswebsite, auf der primär Wissenschaftler zu Wort kommen